Dessel steht für

 eine Stadt in der belgischen Provinz Antwerpen, siehe Dessel
 mundartliche Variante des Holzbearbeitungswerkzeuges Dechsel

Dessel (Van Dessel) ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Dessel (* 1974), französischer Radrennfahrer
 Elda Dessel (1925–2010), argentinische Filmschauspielerin
 Georg Dessel (* 1935), deutscher Ingenieur und Arbeitgeberfunktionär
 Gerd Dessel (1930–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Johan Van Dessel (* 1952), belgischer Botschafter
 Lode Van Dessel (1909–1993), belgisch-amerikanischer Organist und Komponist
 Wout Van Dessel (* 1974), belgischer DJ und Dance-Produzent

Siehe auch:
 Desseleck (Dessel-Eck), Landspitze am Ostufer des Walchensees
 Desselkopf, 1290 hoher Berg oberhalb des Desselecks
 Desselgraben, beim Desseleck mündender Wasserlauf
 Desselwand, Steilabfall von der Urfelder Bucht zum zentralen Becken des Walchensees